

Codici 
 ges – codice ISO 639-3 della lingua geser-gorom

Geografia
 Ges – fiume spagnolo della Catalogna